

Geografia

Austria 
 Thalheim bei Wels – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Niemcy 
 Thalheim/Erzgeb. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Szwajcaria 
 Thalheim – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Brugg
 Thalheim an der Thur – gmina w kantonie Zurych, w okręgu Andelfingen

Osoby 
 Robert Thalheim – niemiecki reżyser

Zobacz też 
 Talheim